CrossOver, szoftver
Crossover, zenei stílusirányzat